Jim McKenzie (1877–?) skót labdarúgó
 Jim McKenzie (1969) kanadai jégkorongozó
 Jim McKenzie (1984) amerikai jégkorongozó